Looten steht für:

 Christophe Looten (* 1958), französischer Komponist
 das Plündern virtueller Leichen in Computerspielen, siehe Loot (Computerspiel)

Siehe auch:

 Lot
 Löten